

Musica 
 Play It Again – EP di Becky G del 2013
 Play It Again – singolo di Becky G del 2013
 Play It Again – singolo di Luke Bryan del 2014

Televisione 
 Play It Again – programma televisivo della BBC